Bleichwachs steht für:

 Bleichwachs, gebleichtes Kerzenwachs, siehe Wachsbleiche
 Bleichwachs, Kosmetikmittel, siehe Hautaufhellung